Das deutsche Wort ist der Name folgender Periodika:

 Die literarische Welt, 1934 im Zuge der NS-Gleichschaltung umbenannt, 1941 eingestellt
 die 1957 gegründete und 1961 eingestellte Zeitschrift der Deutschen Partei, siehe Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft #Periodikum und andere Publikationen